Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BMW Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-slovenský pár František Čermák a Filip Polášek, jehož členové nestartovali společně. Čermakovým spoluhráčem se stal Slovák Michal Mertiňák, s nímž podlehl v úvodním kole dvojici Marcos Baghdatis a Eric Butorac. Polášek do turnaje zasáhl po boku rakouského tenisty Juliana Knowleho. Pár skončil v semifinále na raketách vítězů Jarkka Nieminena hrajícího s Dmitrijem Tursunovem.

Soutěž čtyřhry vyhrála finsko-ruská nenasazená dvojice Jarkko Nieminen a Dmitrij Tursunov, která ve finále porazila kypersko-americký pár Marcos Baghdatis a Eric Butorac po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013